Franz Joseph oder Franz Josef ist der Name folgender Personen:

 Franz II. Joseph von Lothringen (1689–1715), Sohn von Herzog Karl V. von Lothringen und Fürstabt von Stablo und Malmedy
 Franz Josef I. (Liechtenstein) (1726–1781), Fürst von Liechtenstein
 Franz Joseph Karl von Habsburg (1768–1835), römischer Kaiser, Kaiser von Österreich, siehe Franz II. (HRR)
 Franz Joseph I. (1830–1916), Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn
 Franz Josef II. (1906–1989), Fürst von Liechtenstein
 Franz-Josef Röder (1909–1979), deutscher Politiker
 Franz Josef Strauß (1915–1988), deutscher Politiker
 Franz Josef Jung (* 1949), deutscher Politiker
 Franz-Josef Sehr (* 1951), deutscher Kaufmann und Feuerwehrfunktionär
 Franz-Josef Rehrl (* 1993), österreichischer Nordischer Kombinierer

Franz Josef ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Franz Josef/Waiau, Ort im Westland-Distrikt in Neuseeland

Franz Josef oder Kaiser Franz Josef, Kaiser Franz Joseph steht weiters für:
 Ulanen-Regiment „Kaiser Franz Josef von Österreich, König von Ungarn“ (1. Königlich Sächsisches) Nr. 17
 Füsilier-Regiment „Kaiser Franz Josef von Österreich, König von Ungarn“ (4. Württembergisches) Nr. 122
 Kaiser Franz Joseph I., Transatlantik-Ozeandampfer, 1912 in Dienst gestellt, 1944 versenkt
 Franz Josef (Schiff, 1855), Schiff der Königlich priviligirten Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Kaiser Franz Josef (Schiff, 1880), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Kaiser Franz Josef, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, späterer Name: Krippen (Schiff, 1912)
 Kaiser Franz Josef I. (Schiff, 1873), Schaufelraddampfer am Wolfgangsee
 Kaiser Franz Josef I. (Schiff, 1885), Schaufelraddampfer am Bodensee, 1940 verschrottet
 Kaiser Franz Josef (Band), österreichische Musikgruppe

Siehe auch:
 Liste Kaiser Franz Joseph I. als Namensgeber
 Franz, Josef – zu den beiden Vornamen